«Ночь страха 2» () — фильм ужасов, снятый режиссёром Томми Ли Уоллесом в 1988 году. Является сиквелом фильма «Ночь страха».

Сюжет 
Чарли Брюстер  уничтожил вампира, жившего по соседству. Но он не мог предположить, что у последнего из этих зубастых есть сестра, которая теперь жаждет расквитаться. Итак, Чарли встречает красавицу Реджин, перед чарами которой устоять сложно, вот и наш друг быстро под них подпадает. И теперь охотнику Чарли предстоит ещё раз попросить святой воды у местного попа. Причем сделать это необходимо очень быстро, иначе вампирша превратит его в то, что он больше всего ненавидит — в вампира.

В ролях 
 Родди Макдауэлл — Питер Винсент
 Уильям Рэгсдэйл — Чарли Брюстер
 Трэйси Линд — Алекс
 Джули Кармен — Реджин Дандридж
 Джон Гриз — Луи
 Расселл Кларк — Белль
 Брайан Томпсон — Бозворт
 Мерритт Батрик — Ричи
 Эрни Сабелла — доктор Харрисон
 Мэтт Лэндерс — Мел

Ссылки 

Ночь страха
Кинокомедии 1988 года
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы США 1988 года
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы-сиквелы США
Сиквелы фильмов ужасов
Молодёжные фильмы
Фильмы о серийных убийцах